

Кліо — місто, штат Алабама
 Кліо — місто, штат Айова
 Кліо — місто, штат Мічиган
 Кліо — місто, штат Південна Кароліна
 Кліо — переписна місцевість, штат Каліфорнія